Каліше́вський — українське і польське прізвище. Відомі носії:

 Калішевський Брунон — один із перших фотографів Тернополя.
 Калішевський Григорій Аврамович — історик, філолог, бібліограф.
 Калішевський Юхим Аврамович — український церковний діяч, єпископ УАПЦ.
 Калішевський Яків Степанович (1856—1923) — український хоровий диригент, керував хором Святої Софії.

Українські прізвища